La Nationale 1 1971-1972 è stata la 50ª edizione del massimo campionato francese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio dell'.

Risultati

Stagione regolare

Formazione vincitrice

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1971
Pallacanestro nel 1972
1971-1972